Hul steht für:
 Hul (Slowakei), Gemeinde in der Okres Nové Zámky

Hul ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Hul (Bibel), Sohn Arams, Urenkel Noachs 
 Brian Van’t Hul, US-amerikanischer Filmtechniker
 Hul Kimhuy (* 2000), kambodschanischer Fußballtorwart

HUL steht für:
 Harvard University Library, Universitätsbibliothek der Harvard University in Cambridge (Massachusetts)

HuL steht für:
 Berlin Hamburger und Lehrter Bahnhof, Güterbahnhof in Berlin-Moabit sowie früher Containerbahnhof

Siehe auch:
 Hull
 Hool
 Hoel

Abkürzung